Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2017 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 15 do 19 marca 2017 w Tajpej. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2016 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 2004 roku). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów była uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach. Decyzję o imiennym przydziale miejsc podjęły kraje indywidualnie. Warunkiem było, by wskazani zawodnicy zdobyli na którychś z wcześniejszych zawodów przynajmniej określoną liczbę punktów za wartość techniczną programów.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 
Wzorem tańca krótkiego był Blues.

Przypisy

Bibliografia 
 

2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Azji
Sport w Tajpej
Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym